Эпидемия холеры:
 Эпидемия холеры в России (1830) (Первая эпидемия холеры в России) — первая в истории России вспышка холеры.
 Эпидемия холеры на Гаити (2010)
 Эпидемия холеры в Одессе в начале 1970-х  (см. История Одессы)